Leopoldov je název více míst: 
 Leopoldov, před rokem 1948 Mestečko, maďarsky Lipótvár, německy: Leopoldstadt – slovenské město v Trnavském kraji, okres Hlohovec
 Věznice Leopoldov
 Leopoldov (Nečtiny) – vesnice v obci Nečtiny v okrese Plzeň-sever
 Leopoldov (Pohorská Ves) – osada v obci Pohorská Ves v Novohradských horách v okrese Český Krumlov
 Smraďavka neboli Leopoldov, zámek a sirné lázně na Dlouhé řece poblíž obce Buchlovice v okrese Uherské Hradiště
 Leopoldov (Rudník), čtvrť místní části Rudník obce Rudník v okrese Trutnov